«Плохие девчонки» () — американская телевизионная передача в жанре реалити-шоу, созданная режиссёром Джонатаном Мюрреем и его студией Bunim/Murray Productions для телеканала Oxygen. Всё шоу фокусируется на препирательствах и физических столкновениях семи агрессивных, сварливых и непослушных женщин. Каждая из них, как правило, имеет психологические проблемы. Среди женщин также наблюдаются сексуальные и мошеннические моменты. Они представлены в шоу, основанном на их способности быть «харизматичными, жёсткими цыплятами». Все «плохие девчонки» наслаждаются три месяца роскошным образом жизни в прекрасном особняке, в течение которых они должны соблюдать определённые правила. Их жизнь внутри и снаружи дома фиксируется и записывается производственной группой.

Кроме Соединённых Штатов реалити-шоу вещают в трёх странах: MTV в Австралии, RTL 5 в Нидерландах и TV11 в Швеции. Создатели проекта никогда не лицензировали формат шоу для вещателей из других стран. Четвёртый сезон стал прорывным: его эпизоды посмотрели более миллиона человек.

Формат 
Продержаться до последнего дня и научиться контролировать свой гнев — вот главная задача участниц проекта. Девушки, которые смогли это сделать становятся победительницами сезона. На площадке всегда присутствуют охранники, которые должны не допускать драк. Из-за этого они довольно часто попадают в кадр, разнимая женщин. Кроме насилия и боев в проекте часто происходят издевательства, травли и судебные разбирательства, которые не всегда заканчиваются положительно. В связи с тем, что в шоу очень много насилия, многие «плохие девчонки» покидают проект добровольно ещё с первых серий. В таких случаях ушедшая девушка обычно заменяется другой в течение 2-3 эпизодов.

Большинство девушек обычно враждуют между собой; создают хаос и антагонизируют друг с другом; ходят на вечеринки в ночные клубы; занимаются сексуальными выходками и другими пошлыми поступками; все время пытаются сохранить свою личную жизнь в тайне. Издевательства и превышение количества оскорблений являются обычными случаями в программе. Девушки, которые считаются «плохими девчонками», происходят из разных слоев общества. Некоторые члены передачи пытаются достичь конкретных целей.

На протяжении всего шоу девушки должны адаптироваться к частым изменениям настроения и поведения своих соседей по дому. Девочки должны проходить собеседование на телевидении в действительности. Им разрешено обращаться к своим семьям и друзьям, используя стационарные телефоны и компьютер, подключенные к телевизору с большим экраном; тем не менее, актерам запрещено смотреть программы на национальном и местном телевидении и использовать мобильные телефоны.

1 и 2 сезон 
Формат самого первого сезона во многом отличался от формата последующих сезонов. Возрастной диапазон для первого сезона составлял от 21 до 31 года. Использование прозвищ было введено лишь с 3 сезона.

Хотя в первом сезоне и были различия, действующие правила применялись во все последующие сезоны. Одна особенность, продолжавшаяся с первого сезона, заключалась в том, как открывалось шоу: зрителям показывали самую большую и интенсивную физическую сенсацию сезона, и передача затем возвращалась к тому времени, прежде чем это произошло. Этот бой обычно дает представление о том, кто станет самой плохой, или одной из самых плохих девушек в доме. Эта ссора привлекает многих зрителей и заставляет их задаваться вопросом, что будет дальше.

Во втором сезоне формат шоу резко изменился. Максимальный возраст уменьшился с 31 года до 28 лет. Выход девушек из работы или отказ от участия приводили к их обязательному удалению из шоу. Девочкам на шоу давали разную работу по планированию, принятию решений и строительству сотрудничества с другими участницами. Второй сезон был первым и единственным сезоном передачи, где эпизоды длились по 30 минут.

Сезоны 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align: center;"
! scope="col" style="padding:0 9px;" rowspan="2" colspan="2" | Сезон
! scope="col" style="padding:0 9px;" rowspan="2" | Серий
! scope="col" style="padding:0 90px;" colspan="2" | Оригинальная дата показа
|-
! scope="col" | Премьера сезона
! scope="col" | Финал сезона
|-
| scope="row" style="background:#DEAA88; color:#100;" |
| 1
| 22
| 5 декабря 2006
| 5 июня 2007
|-
| scope="row" style="background:#7EB6FF; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 2 (2007–08)|2]]
| 24
| 4 декабря 2007
| 20 мая 2008
|-
| scope="row" style="background:#AC0041; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 3 (2008–09)|3]]
| 15
| 2 декабря 2008
| 31 марта 2009
|-
| scope="row" style="background:#FF4EBD; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 4 (2009–10)|4]]
| 15
| 1 декабря 2009
| 23 марта 2010
|-
| scope="row" style="background:#ADD8E6; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 5 (2010)|5]]
| 15
| 3 августа 2010
| 23 ноября 2010
|-
| scope="row" style="background:#FF8C00; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 6 (2011)|6]]
| 15
| 10 января 2011
| 9 мая 2011
|-
| scope="row" style="background:#66CDAA; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 7 (2011)|7]]
| 15
| 1 августа 2011
| 14 ноября 2011
|-
| scope="row" style="background:#009BFF; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 8 (2012)|8]]
| 15
| 23 января 2012
| 7 мая 2012
|-
| scope="row" style="background:#AD0000; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 9 (2012)|9]]
| 16
| 9 июля 2012
| 5 ноября 2012
|-
| scope="row" style="background:#FFA151; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 10 (2013)|10]]
| 17
| 15 января 2013
| 21 мая 2013
|-
| scope="row" style="background:#FFFF00; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 11 (2013)|11]]
| 17
| 13 августа 2013
| 17 декабря 2013
|-
| scope="row" style="background:#FFAEB9; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 12 (2014–17)|12]]
| 17
| 13 мая 2014
| 9 сентября 2014
|-
| scope="row" style="background:#02B0AE; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 13 (2014–15)|13]]
| 13
| 7 октября 2014
| 6 января 2015
|-
| scope="row" style="background:#CC99CC; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 14 (2015)|14]]
| 12
| 11 августа 2015
| 3 ноября 2015
|-
| scope="row" style="background:#00C4DE; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 15 (2016)|15]]
| 13
| 15 марта 2016
| 7 июня 2016
|-
| scope="row" style="background:#AE0058; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 16 (2016)|16]]
| 12
| 20 сентября 2016
| 13 декабря 2016
|-
| scope="row" style="background:#2fe39f; color:#100;" |
| [[List of Bad Girls Club episodes#Season 17 (2017)|17]]
| 12
| 14 февраля 2017
| 2 мая 2017
|}

Спорные моменты

4 сезон 
Во время «Off The Wall», первого эпизода четвёртого сезона, Натали Нанн рассказала Энни Андерсен, что Крис Браун была в ночном клубе, в котором она хотела побывать, и спросила Андерсон, была ли она там. Андерсон сказала, что нет, из-за дела о домашнем насилии, в котором принимала участие Браун. Нанн защищала Браун, говоря: «Кого это волнует, Рианна была панк-сукой, и она постоянно показывала свою задницу». Нанн называла Рианну «сумасшедшей сукой» и утверждала, что знает её, в отличие от Андерсон. После того, как эпизод был показан, Браун сообщила, что не знала, кто такая Нанн. Нанн поставила это под сомнение, утверждая, что Браун сказала это, потому что показ шоу ещё не состоялся. Во время воссоединения Нанн утверждала, что у неё была «стрела» с Браун до шоу. Незадолго до окончания конфликта, Нанн сказала, что она не оправдывала бытовое насилие и извинилась, если её комментарий разгневал поклонников и людей, которые попадали в подобные ситуации.

5 сезон 

Во время эпизода «The Wicked Witch of Key West» незнакомец в баре предложил купить напитки для Кристен Гинан и Кристины Мари Хопкинс. Он сделал напитки с таблетками для лечения галлюциногенов, и Гинане стала опьяненной. Она утверждала, что у неё были синяки на теле, тогда мужчина схватил её и грубо избил. Гиняне сообщила, что продюсеры шоу не хотели идентифицировать человека по телевидению, опасаясь судебного процесса.

После того, как пятый сезон был завершён, Кати Вашингтон был приговорен к тюремному заключению за хранение скрытого оружия и незаконное использование наркотиков.

6 сезон 
Во время производства шестого сезона жители Шермана Окса, Лос-Анджелеса, жаловались, что уровень шума и ругань были невыносимы и ужасны для их детей. Жители вызывали местные правоохранительные органы по четыре-пять раз, чтобы справиться с ночными беспорядками. Кларисса Келлер, жительница Шермана Окса, жаловалась, что у неё шестилетний сын, и он не хочет слушать оскорбления и вечную ругань с улицы. Она создала петицию, призывающую к запрету на все производственные компании на холмах Шерман-Окс. Менеджеры местонахождения и производственный персонал отказались обсуждать жалобы соседей. В связи с этим было принято правило о «минимальных действиях на открытом воздухе», но даже после этого, как утверждали местные жители, шум не прекратился.

12 сезон 
12 сезон сериала вызвал споры с Попечительским советом деревни в Иллинойсе о том, следует ли снимать шоу в районе Чикаго в Хайленд-парке после многочисленных жалоб жителей мест съёмок других сезонов проекта.

Роли

Спин-оффы

Дорога плохих девчонок 
Премьера состоялась 12 июня 2007 года. В ней принял участие первый актерский состав: Зара Спранкли, Айми Ланди и Лесли, гастролирующие по своим родным городам в поисках возможностей для второго сезона плохих девчонок. В данной серии они также посетили своих бывших соседей по дому.

Любовные игры: Плохие девчонки тоже нуждаются в любви 
Премьера состоялась 16 марта 2010 года. Шоу следует за тремя прошлыми «плохими девушками» в поисках истинной любви. Сезон завершился 27 апреля 2010 года.

Вскоре, студия возобновила показ второго сезона. В этом сезоне Натали Нанн (четвертый сезон), Амбер Буэлл (третий сезон) и Ли Боулье (пятый сезон) соревновались за настоящую любовь. Второй сезон состоял из восьми одночасовых эпизодов, транслировавшихся между 18 апреля 2011 года и 13 июня 2011 года.

Третий сезон вышел 5 декабря 2011 года. В этом сезоне в качестве хозяина выступил Томас, а также Кори Кээтер, Сидней Штайнфельдт и Джуди Джай в роли актеров. 

Четвёртый сезон стал транслироваться с 5 ноября 2012 года. В этом сезоне также были представлены девушки 8-го сезона, Даниэль «Данни» Виктор, Эми Сесовски и Камилла Пойндекстер в роли актеров, ищущих любовь.

Плохие девчонки: Фло выходит замуж 
Одночасовая специальная серия, которая сосредотачивается на участнице четвертого сезона Флорине «Flo» Каджа, у которой была традиционная албанская свадьба. Трансляцию показали на канале Oxygen 28 февраля 2011 года. За ней наблюдали более 859 000 зрителей.

Таниша выходит замуж 
7 мая 2012 года состоялась премьера документальной серии под названием «Tanisha Gets Married». Она следует за участницей 2-го сезона плохих девчонок Танишей Томас, когда она готовится к свадьбе. С подготовкой к свадьбе по очереди возникают вопросы между Танишей и её будущим мужем Клайвом. Шоу охватывает семейную драму. Бывшие «Плохие девушки», представленные в этой серии, включают Натали Нанн и Флорину с 4-го сезона, а также «Эмбер М.» с 3-го сезона; все появляются как подружки невесты.

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы США, запущенные в 2006 году
Реалити-шоу США
Телесериалы Bunim/Murray Productions